Elriani ist der Familienname folgender Personen:

 Laurent Elriani (* 1976), französischer Squashspieler
 Linda Elriani (* 1971), englische Squashspielerin